Джордж МакКей (, род. 13 марта 1992 года) — английский актёр. Наиболее известен по фильмам «Мальчики возвращаются» (2009), «Как я теперь люблю» (2013), «Капитан Фантастик» (2016), «1917» (2019) и мини-сериалу «11.22.63» (2016).

На Каннском кинофестивале 2017 года МакКей получил награду Trophée Chopard как открытие года. В том же году он был номинирован на премию BAFTA как восходящая звезда.

Жизнь и карьера 
Джордж родился в Лондоне в семье австралийца Пола МакКея, который работает в сфере освещения сцены, и Ким Бейкер, художника по костюмам. Учился в Харродианской школе. В 19 лет предпринял неудачную попытку поступить в Королевскую академию драматического искусства и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

В 2002 году, во время обучения в школе, МакКей был замечен агентом по поиску талантов, который предложил ему прослушивание на роль в экранизации «Питера Пэна» Пи-Джея Хогана. Джордж получил роль одного из Пропавших мальчишек, Карли. В 2005 году, в возрасте 13 лет, он получил роль Риччио в экранизации популярного детского романа Корнелии Функе «Лорд Вор». Он также сыграл главную роль в телевизионной драме BBC из трёх частей «Джонни и бомба», адаптации одноимённого романа Терри Пратчетта. Позднее он не смог поступить ни в Королевскую академию драматического искусства, ни в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

МакКей также появлялся на телевидении в таких шоу как «Роуз и Малони», «Следы на снегу» и «Судебное дело».

В 2008 году МакКей сыграл Арона, самого младшего из четырёх братьев Бельских, в фильме «Вызов». В 2009 году он исполнил роль Гэрри в «Мальчики возвращаются» с Клайвом Оуэном в главной роли. Джордж снялся вместе с Минни Драйвер, Анейрином Барнардом и Кимберли Никсон в музыкальном фильме Марка Эванса «То, что надо!», действие которого происходит в 70-х годах в Суонси.

В 2012 году он сыграл главного героя в фильме «Рядовой Писфул» и появился в вдохновляющей картине «Лучший из мужчин».

В 2013 году Джордж сыграл Эдди в фильме «Как я теперь люблю» режиссёра Кевина МакДональда и Дэйви в мюзикле «Солнце над Литом» на песни группы «The Proclaimers», режиссёра Декстера Флетчера.

В 2014 году МакКей сыграл роль 20-летнего Джо в фильме «Гордость» (основанный на реальной истории) о гомофобии в Британии, в котором также принял участие Билл Найи. В картине рассказывается о группе LGSM (Лесбиянки и геи в поддержку шахтёров), которая пыталась помочь бастующим шахтёрам в Уэльсе в 1984—1985 годах.

С 14 апреля по 23 мая 2015 года Джордж играл главную роль в спектакле по пьесе Юджина О’Нилла «Ох, пустыня!» режиссёра Натали Эйбрахами в театре «Янг-Вик». В рецензии на пьесу Доминик Кавендиш («The Daily Telegraph») написал, что постановка его не впечатлила, но отметил игру МакКея.

В июле 2015 года МакКей сыграл главную роль в двухчастной телевизионной адаптации BBC «Изгой» по дебютной новелле Сэди Джонса. В феврале 2016 года Джордж исполнил роль Билла Тёркотта в научно-фантастическом мини-сериале Hulu по одноимённому роману Стивена Кинга «11.22.63».

С 29 марта по 14 мая 2016 года МакКей играл роль Мика в постановке «Сторож» режиссёра Мэттью Уорчуса по пьесе Гарольда Пинтера в театре «Олд Вик» в Лондоне, партнёрами Джорджа по сцене были Тимоти Сполл и Дэниэл Мейс.

В фильме «Капитан Фантастик» в 2016 году МакКей сыграл Бодевана, старшего сына Бена Кэша (Вигго Мортенсен).

В 2017 году актёра можно было увидеть в мистическом хорроре «Обитель теней» в компании таких актёров, как Миа Гот, Аня Тейлор-Джой и Чарли Хитон, а в 2018-м — в романтической драме «Офелия» с Дейзи Ридли в главной роли. В 2019 году Маккей присоединился к актёрскому составу военной драмы режиссёра Сэма Мендеса «1917». 

В конце февраля 2020 года в российский прокат вышел биографический вестерн «Подлинная история банды Келли», в котором Маккею досталась главная роль «благородного разбойника» Неда Келли. Помимо него в фильме сыграли Рассел Кроу, Чарли Ханнэм и Николас Холт.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании